Жито́мир:

 Житомир — город на Украине.
 Житомир-3, Житомир-М — название котлов, производимых Житомирским котельным заводом АТЕМ в г. Житомир.
 Мониторы типа «Житомир» — серия из пяти мониторов, захваченных Советским Союзом после присоединения Западной Белоруссии.
 «Житомир» — один из мониторов типа «Житомир».
 «Житомир» — бывший украинский футбольный клуб из Житомира.
Житомир — упразднённая деревня в Одесском районе Омской области, в 1975 г. вошла в состав села Желанное.